Prokopowitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Sergei Nikolajewitsch Prokopowitsch (1871–1955), russischer Ökonom, Politiker und Hochschullehrer
 Theophan Prokopowitsch (1681–1736), Kirchenfürst, Kirchenpolitiker, Theologe, Prediger und Dichter